

Filosofia
Vuoto – prime speculazioni sul concetto di vuoto come assoluta mancanza di materia

Scienza
Vuoto – concetto della fisica
Costante dielettrica del vuoto
Impedenza caratteristica del vuoto
Falso vuoto – concetto della Teoria quantistica dei campi
Vuoto – concetto della cromodinamica quantistica
Vuoto polarizzabile – concetto della fisica teorica
Vuoto – tipologia di struttura dell'universo in astronomia
Energia del vuoto – energia presente in stato latente nello spazio anche quando privo di materia

Ingegneria
Coefficiente di vuoto – concetto dell'ingegneria nucleare
Confezionamento sottovuoto – sistema di eliminazione dell'aria da un contenitore

Cucina
Cottura sottovuoto – tecnica di cottura

Matematica
Insieme vuoto – insieme privo di elementi
Funzione vuota – funzione il cui dominio è l'insieme vuoto

Musica 
 Il vuoto – album di Franco Battiato del 2007

Diritto
Vuoto legislativo – espressione che indica l'assenza di una normativa legislativa riguardante una determinata materia giuridica

Fantasy
Vuoto – entità della saga di Shannara scritta da Terry Brooks
Vuoto – regione della Cosmologia di Arda
Ombre del vuoto – tipologia di demoni nell'universo di Warcraft
Vuoto – personaggio dei fumetti Marvel

Altro
Vuoto a rendere – la resa dei contenitori vuoti per il loro riutilizzo

Il Quarto vuoto – Deserto dell'Arabia Saudita

Pagine correlate
Vacuum

Altri progetti